Bruno Zanolla – calciatore
 Federico Zanolla – calciatore
 Giorgio Zanolla – rocciaiolo
 Maurizio Zanolla – arrampicatore ed alpinista
 Ruggero Zanolla – calciatore
 Umberto Zanolla – allenatore